Miejscowości w USA:
 Overland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Overland – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Overland (ang. Overland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Morris
 Overland (ang. Overland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey